

'''Села:
 Писарівщина — Полтавська область, Великобагачанський район
 Писарівщина — Полтавська область, Гадяцький район
 Писарівщина — Полтавська область, Диканський район

 Писарівщина — колишнє село Чернігівського району Чернігівської області знято з обліку рішенням Чернігівської обласної ради від 18 грудня 1996 року

Писарівщина — село, Мінська область, Молодечненський район